Der Alpina XB7 ist ein Sport Utility Vehicle des Kleinserienherstellers Alpina Burkard Bovensiepen auf Basis des 2018 vorgestellten BMW X7.

Geschichte 
Im Gegensatz zum X5 und zum X6 bietet BMW M keine sportliche M-Variante auf Basis des X7 an. Stattdessen präsentierte Alpina im Mai 2020 den XB7. Seit Dezember 2020 wird das in Deutschland ab 155.200 Euro erhältliche SUV an die Kunden ausgeliefert. Eine überarbeitete Version wurde zeitgleich mit der des X7 im April 2022 vorgestellt. Im Dezember 2022 kam sie in Deutschland zu Preisen ab 170.500 Euro in den Handel; die Front hat seitdem wie beim X7 auch eine deutlich andere Optik, die Armaturentafel ein Curved Display.

Technische Daten 
Angetrieben wird der XB7 von einem  starken 4,4-Liter-V8-Ottomotor des Typs BMW N63. Auf 100 km/h soll das SUV in 4,2 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 290 km/h an. Im Herbst 2022 wurde auch der XB7 auf den neueren V8 BMW S68 umgestellt.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi